Reginald of Cornhill ist der Name folgender Personen:

* Reginald of Cornhill (Beamter, um 1140) (um 1140–1209/1210), englischer Beamter und Richter
 Reginald of Cornhill (Beamter, † nach 1222), englischer Beamter